Cantonul Mauvezin este un canton din arondismentul Condom, departamentul Gers, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Comune 

|-
| Avensac || align="right" | 62 || align="right" | 32120 || align="right" | 32021
|-
| Bajonnette || align="right" | 104 || align="right" | 32120 || align="right" | 32026
|-
| Homps || align="right" | 107 || align="right" | 32120 || align="right" | 32154
|-
| Labrihe || align="right" | 203 || align="right" | 32120 || align="right" | 32173
|-
| Mansempuy || align="right" | 81 || align="right" | 32120 || align="right" | 32229
|-
| Maravat || align="right" | 44 || align="right" | 32120 || align="right" | 32232
|-
| Mauvezin || align="right" | 2 009 || align="right" | 32120 || align="right" | 32249
|-
| Monfort || align="right" | 480 || align="right" | 32120 || align="right" | 32269
|-
| Saint-Antonin || align="right" | 150 || align="right" | 32120 || align="right" | 32359
|-
| Saint-Brès || align="right" | 85 || align="right" | 32120 || align="right" | 32366
|-
| Sainte-Gemme || align="right" | 124 || align="right" | 32120 || align="right" | 32376
|-
| Saint-Orens || align="right" | 87 || align="right" | 32120 || align="right" | 32399
|-
| Sarrant || align="right" | 392 || align="right" | 32120 || align="right" | 32416
|-
| Sérempuy || align="right" | 36 || align="right" | 32120 || align="right" | 32431
|-
| Solomiac || align="right" | 483 || align="right" | 32120 || align="right" | 32436
|}
 
 

Cantoane în Gers